Риверстаун (Типперэри / Оффали) — деревня в Ирландии, находится на границах графств Северный Типперэри (провинция Манстер) и Оффали
 Риверстаун (Слайго) — деревня в Ирландии, находится в графстве Слайго (провинция Коннахт).